Johannes Eduardus Gerardus van Boom (Jan van Boom sr., 1783-1878), Nederlands fluitist en componist
Johan van Boom (Jan van Boom jr., 1807-1872), Nederlands pianist en componist, zoon van voorgaande